Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 44001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 6 września 1997 do 15 listopada 1999. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

44001-44100

44101-44200

44201-44300

44301-44400

44401-44500

44501-44600

44601-44700

44701-44800

44801-44900

44901-45000

Przypisy 

Lista planetoid 044001-045000